Сборные команды Канады: 

 Сборная Канады по хоккею с мячом
 Сборная Канады по хоккею с шайбой